Andreas Singler – giornalista sportivo tedesco
 E.J. Singler – cestista statunitense
 Kyle Singler – ex cestista statunitense